Tevhit bezeichnet:
 Tauhīd, ein grundlegendes Konzept des Islam
 Eine Literaturgattung, in der Gott in der türkischen und islamischen Literatur interpretiert wird
 Einen türkischen Vornamen